Terzano – frazione italiana del comune di Angolo Terme
 Terzano – cognome italiano
 Giuseppe Terzano – calciatore italiano
 Massimo Terzano – direttore della fotografia italiano
 Lucio Terzano – contrabbassista e bassista italiano